«Человек с родины» () — американский драматический фильм Сесил Б. ДеМилля.

Сюжет 
Богатый мужчина Гораций вместе со своей сестрой Этель путешествует по Европе и оказывается жертвами русских мошенников, один из которых хочет жениться на Этель. Даниэль Пайк с помощью великого князя Василия разоблачает аферистов.

В ролях

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы Сесиля Блаунта де Милля